Crawford County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Crawford County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Crawford County (Georgie) – okres státu Georgie
 Crawford County (Illinois) – okres státu Illinois
 Crawford County (Indiana) – okres státu Indiana
 Crawford County (Iowa) – okres státu Iowa
 Crawford County (Kansas) – okres státu Kansas
 Crawford County (Michigan) – okres státu Michigan
 Crawford County (Missouri) – okres státu Missouri
 Crawford County (Ohio) – okres státu Ohio
 Crawford County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Crawford County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin